Карлос Кинтана:
* Кинтана, Карлос (род. 1976) — пуэрто-риканский боксёр.
 Кинтана Эрреро, Карлос (род. 1987) — испанский футболист.
 Кинтана, Карлос (род. 1988) — аргентинский футболист.